Krokmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (7,3 ha)
Krokmyrtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Krokmyrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn